Баббар — индийская фамилия. Известные носители:
 Баббар, Радж — Радж Баббар (23 июня 1952) — индийский актер, политик.
 Баббар, Пратик — Пратик Баббар (28 ноября 1986) — индийский актер, сын Раджа Баббара.